

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Chrząszczewo – część wsi Łysek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Chrząszczewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski